Села:
 Ялинівка — Житомирська область, Пулинська селищна громада
 Ялинівка — Житомирська область, Оліївська сільська громада
 Ялинівка — Кіровоградська область, Олександрійський район
 Ялинівка — Рівненська область, Рівненський район
 Ялинівка — Хмельницька область, Летичівський район

 Ялинівка — колишнє село Серединської сільської ради Бершадського району Вінницької області, знято з обліку